

Місця 
 Бредвел (Саскачеван) () — село в канадській провінції Саскачеван.
 Бредвел (Девон) () — село в англійському графстві Девон.
 Бредвел (Дербішир) () — село в англійському графстві Дербішир.
 Бредвел (Норфолк) () — село в англійському графстві Норфолк.
 Бредвел (Мілтон-Кінз) () — стародавнє село, входить до складу англійського міста Мілтон-Кінз.

Інше 
 Бредвельська АЕС () — частково виведена з експлуатації електростанція, розташована на півострові Денгі в гирлі річки Блеквотер, Ессекс.